Jean-Pierre Lacroix peut désigner :
 Jean-Pierre Lacroix (1938-1989), entomologiste français ;
 Jean-Pierre Lacroix (1942-), préfet français ;
 Jean-Pierre Lacroix (1960-), diplomate français.